

Patronymes 
Mouraviov, Mouraviev (masculin ; ) ou Mouraviova, Mouravieva (féminin ; ), également Mouravieff (transcription désuète), est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Andreï Mouraviov (1806-1874), historien et dramaturge russe
 Boris Mouravieff (1890-1966), historien et ésotériste russe
 Dmitri Mouraviov (1979-), coureur cycliste kazakh
 Konstantin Mouraviev (1893-1965), homme politique bulgare 
 Matveï Mouraviev-Apostol (1793-1886), officier russe, un des décembristes
 Mikhaïl Mouraviov (1845-1900), homme d'État et diplomate russe
 Mikhaïl Mouraviov-Vilenski (1796-1866), militaire et homme d'État russe
 Mikhaïl Artemyevitch Mouraviov (1880-1918), général russe ayant changé de camp dans la guerre civile
 Nadejda Mouravieva (1980-), joueuse de handball russe
 Nikolaï Mouraviev (1850-1908), homme politique russe 
 Nikolaï Mouraviov-Amourski (1809-1881), homme d'État et diplomate russe
 Nikolaï Mouraviev-Karsski (1794-1866), militaire et homme politique russe
 Olena Muravyova (1867-1939), chanteuse d'opéra ukrainienne
 Sergueï Mouraviov-Apostol (1796-1826), militaire russe
 Stepan Mouraviov (v. 1707-1708-v. 1768), navigateur russe
 Valerian Mouraviov (1885-1932), philosophe russe
 Vladimir Mouraviov (1959-), ancien athlète soviétique, spécialiste du 100 mètres

Autres 
 Péninsule Mouraviov-Amourski

Patronyme russe